John Shearman (1931-2003), historien de l'art anglais
 , danseuse sur glace
  (1767-1861), ou Sherman, médecin et écrivain médical britannique